Genre humain peut faire référence à : 
 Genre humain, le genre biologique des différentes espèces d'humains, regroupant les espèces humaines passées et l'actuelle ; 
 Genre humain, un album de Brigitte Fontaine ; 
 Le Genre humain, trilogie inachevée de films réalisés par Claude Lelouch ; 
 Le Genre humain, revue interdisciplinaire.